Antonio Camarotti é um empresário e atual CEO e  Publisher da BPP Publicações e Participações, editora que publica no Brasil as revistas Forbes Brasil (lançada em Agosto de 2012)  e Billboard Brasil (lançada em outubro de 2009)

Ligações externas
 Twitter oficial

Empresários do estado de São Paulo